Brac ou Brač peut faire référence à :

Patronyme 

 Guillaume Brac (1977-), réalisateur français ;
 , famille noble française  :
 Jacques-Joseph Brac de La Perrière (1726-1794), fermier général français ;
 Thierry Brac de La Perrière (1959-), évêque français ;
 Thierry Brac de La Perrière (1953-), militaire et homme politique français ;
 Virginie Brac (1955-), romancière et scénariste de télévision française ;
 Juliette Brac (1926-), actrice française ;
 Philippe Faure-Brac (1960-), sommelier français.

Toponyme 

 Brac, village en Pologne ;
 Cayman Brac, une des trois Îles Caïmans ;
 Brač, île de Croatie.

Astronomie 
 (10645) Brač, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme français
Toponymie polonaise